Евге́ний Никола́евич Кузнецо́в:

 Кузнецов, Евгений Николаевич (род. 1983) — российский футболист.
 Кузнецов, Евгений Николаевич (род. 1975) — российский экономист, чиновник, общественный деятель.